Za mongoloidnost glej Downov sindrom.

Rumena oz. mongolidna rasa se je razširila iz Sibirije na Malajski polotok in v Ameriko, kjer so del te rase Indijanci.

Za to raso je značilno: 
 telesna višina variabilna (v povprečju je nižja od celotnega povprečja človeštva),
 mongolidne oči, ki imajo zoženo režo in zdi se, kot bi ležale nekako poševno,
 slaba poraščenost,
 barva kože - rumenkasta do rdeče rjava,
 temno rjave oči,
 čvrsti, ravni in temni lasje,
 obraz je med vsemi rasami najbolj okrogel,
 majhen nos

Podrase rumene rase so naslednje:
 skrajna mongolidna rasa (Sibirija, Mongolija, Kamčatka)
 turkmenska rasa (srednja Azija)
 tibetanska rasa
 jugovzhodnokitajska rasa (Tajska, Burma, Indonezija, Filipini in južna Ljudska republika Kitajska)
 severnokitajska rasa
 Inuiti (Grenlandija, sever Amerike, ponekod v Aziji)
 ameriški Indijanci ali amerikanidi

Viri: 
 
 

Rase
Psevdoznanost